Finale UEFA Lige prvaka 1995. je bilo 40. po redu finale Kupa/Lige prvaka, koje je igrano 24. svibnja 1995. na Ernst Happel Stadionu u Beču. U finalu su igrali nizozemski Ajax i talijanski Milan. Ovo je finale Milanu bilo treće u tri godine i bili su nadomak rušenja Real Madridova tadašnjeg rekorda od šest osvojenih Kupova prvaka. Nakon 85 minuta utakmice bez pogodaka, biši Milanov igrač Frank Rijkaard je pronašao Patricka Kluiverta u šesnaestercu, koji je zatim postigao pogodak za konačnih 1:0.

Ovo je finale po mnogočemu bilo prvo: prvi se put službeno zvalo kao Finale UEFA Lige prvaka, prvo je finale kojeg su prenosili i ostali emiteri osim EBU-a, i ovo je finale prvo u kojem su se nosili dresovi s natpisima sponzora.

Susret

Vanjske poveznice
Sezona 1994./95., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1995.
Rezultati Kupa/Lige prvaka, RSSSF.com

Liga prvaka 1995.
Nogometne utakmice u Austriji